Denumirea de Balșa se poate referi la:
 Balșa, localitate în regiunea Sofia-capitala, Bulgaria;
 Balșa, sat în județul Hunedoara, România.